Марк Джонс:
 Марк Джонс (1933—1958) — англійський футболіст, один із знаменитих «малюків Басбі», який загинув 1958 року під час авіакатастрофи в Мюнхені.
 Марк Джонс (нар. 1961) — англійський футболіст, учасник та переможець матчу за Суперкубок УЄФА 1982 року у складі «Астон Вілли».
 Марк Джонс (нар. 1966) — австралійський футболіст та тренер.
 Марк Джонс (1889—1965) — американський актор.